Martinsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Martinsville (Illinois)
Martinsville (Indiana)
Martinsville (Ohio)
Martinsville (Virginia)
New Martinsville